

Letteratura 
 Lienhard und Gertrud – romanzo di Johann Heinrich Pestalozzi

Persone 
 Bill Lienhard – ex cestista statunitense
 Bob Lienhard – cestista statunitense con cittadinanza italiana
 Fabian Lienhard – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero
 Pepe Lienhard –  musicista e cantante svizzero